Obvod znamená zpravidla vymezení nějaké plochy nebo uzavřené trasy. Může znamenat například:

Rozměry 
Délková míra:
 obvod (geometrie) – hraniční křivka rovinného útvaru nebo řezu tělesem a jejich délka
 tělesné míry (obvod pasu, boků, hrudníku, krku) např. jako údaj o velikosti oděvů, v soutěžích krásy, BMI apod.

Organizace a území 
Vymezení území jako plochy, ačkoli podle geometrie má jít o délkovou míru nebo hranici:
 správní obvod – územní oblast působnosti daného úřadu
 městská část a městský obvod – část města, viz např. Zákon o obcích
 obvod (územní jednotka Prahy)
 vládní obvod – územně správní jednotka v Německu
 volební obvod – též volební okrsek, územní oblast s vlastní volební komisí a urnou, viz volby
 soudní obvod – územní oblast působnosti daného soudu
 policejní obvod – též policejní okrsek, územní oblast působnosti dané policejní služebny, viz policie
 poštovní obvod, doručovací obvod – územní oblast působnosti daného poštovního úřadu, viz pošta, poštovní směrovací číslo
 zdravotnický obvod – územní oblast působnosti lékařů, viz zdravotnictví
 obvod dráhy – území příslušející k dráze, k železnici

Elektrotechnika 
V elektrotechnice se lze občas setkat se zastaralým ekvivalentním výrazem okruh.
 elektrický obvod
 rezonanční obvod
 elektronický obvod
 logický obvod
 kombinační obvod
 sekvenční obvod
 klopný obvod
 magnetický obvod

Konkrétní aplikace 
 kolejový obvod – železniční zabezpečovací zařízení
 integrovaný obvod – elektrotechnická součástka

Externí odkazy